Die Abkürzung ZRS steht für:

 Združenie robotníkov Slovenska, eine 1994 durch Abspaltung gegründete linke Partei in der Slowakei.
 Zentrale Rechtsschutzstelle, eine von 1950 bis 1970 bestehende deutsche Behörde, die den Rechtsschutz für Deutsche organisierte, die im Ausland für im Zweiten Weltkrieg begangene Taten angeklagt oder verurteilt wurden.
 Zveza radioamaterjev Slovenije, siehe Slowenischer Amateurfunkverband

Die Abkürzung ŽRS steht für:

 Željeznice Republike Srpske, eine Eisenbahngesellschaft in Bosnien und Herzegowina

ZRS